«Ponta Delgada» puede referirse a:

Toponimia

en Portugal 
  Azores
 Distrito de Ponta Delgada (1940-1975), entidad extinta de las islas de São Miguel y Santa Maria.
Isla de São Miguel
 Ponta Delgada, capital de las Azores.
Isla de Flores
 Ponta Delgada, Santa Cruz das Flores.
  Madeira
 Ponta Delgada, São Vicente.